È stata più volte incriminata per reati connessi alla mafia.

Biografia 

La famiglia Bagarella era molto numerosa e ha dato a Cosa Nostra vari affiliati. La famiglia era composta da Salvatore Bagarella e Lucia Mondello che subito dopo il matrimonio vissero in un appartamento di Corleone ed ebbero sette figli: Giuseppe, Calogero, Giovanna, Leoluca, Antonietta, Maria e Angela. Vissero a Corleone fino a quando il padre fu mandato al soggiorno obbligato al confine nord dal 1963 al 1968 per crimini di mafia; la madre decise di lavorare come parrucchiera in casa. In famiglia, Ninetta era la quinta figlia.

Ninetta frequentava il liceo classico. Dopo il diploma magistrale, divenne insegnante di italiano e si fidanzò con Salvatore Riina, che era il miglior amico d'infanzia del fratello Calogero. Il 16 aprile 1974 Salvatore e Ninetta decisero di sposarsi segretamente, diventando così entrambi latitanti; in seguito però il matrimonio venne dichiarato non valido. Dalla loro unione sono nati quattro figli: Maria Concetta, Giovanni, Giuseppe e Lucia. Ninetta partorì tutti e quattro i figli nella clinica Noto di Palermo.

Procedimenti giudiziari 

Subisce il primo processo nel luglio del 1971 perché ritenuta complice di Salvatore Riina. Per lei vengono proposti quattro anni di soggiorno obbligato in una località del nord Italia. Riesce tuttavia a evitare la condanna grazie a un appello accorato ai giudici, nel quale si definisce semplicemente una donna innamorata del proprio fidanzato.

Nel gennaio del 2007 la famiglia di Totò Riina è stata condannata a risarcire la famiglia di Paolo Borsellino con una cifra di 3.360.000 euro, a seguito della causa intentata dalla vedova del giudice contro Ninetta Bagarella.

Note

Voci correlate 
 Mafia
 Cosa Nostra
 Clan dei Corleonesi
 Trattativa Stato-mafia
 Salvatore Riina
 Calogero Bagarella
 Leoluca Bagarella
 Elenco dei latitanti di massima pericolosità

Collegamenti esterni